Rif kan referere til flere artikler:

 Rifbjergene – en region i Marokko.
 Rif (ø) – en af de Vestfrisiske Øer i kommunen Dongeradeel i Nederlandene

RIF kan også være en forkortelse for:

 Ravnsbjerg Idrætsforening – en dansk idrætsforening.
 Reading Is Fundamental – en non-profit organisation.
 Ringkjøbing Idrætsforening – en dansk idrætsforening.
 Ringsted Idrætsforening – en dansk idrætsforening.
 Romalt Idrætsforening – en dansk idrætsforening.
 Ruds Vedby Idrætsforening – en dansk idrætsforening.

Se også
 Riff – et musikalsk motiv